Castagna Roscetta della valle Roveto – varietà autoctona di castagna che rientra tra i prodotti agroalimentari tradizionali abruzzesi
 Civitella Roveto – comune italiano della provincia dell'Aquila in Abruzzo
 Comunità montana Valle Roveto – parte della Comunità montana Montagna Marsicana
 San Vincenzo Valle Roveto – comune italiano della provincia dell'Aquila in Abruzzo
 San Giovanni Valle Roveto – frazione del comune italiano di San Vincenzo Valle Roveto
 Stazione di Civitella Roveto – stazione della ferrovia Avezzano-Roccasecca
 Valle Roveto – valle nell'Appennino abruzzese, nella Marsica

Pagine correlate 
 Roveto ardente